Усијане главе се могу односити на:
 Усијане главе!, амерички филм из 1951
 Усијане главе, југословенска хумористичка серија из 1977
 Усијане главе! 2, амерички филм из 1991
 Усијане главе (навијачка група), српска навијачка група из Беле Паланке